Емельян Владимирович Омецинский (25 сентября 1904, с. Дичков, ныне Тернопольского района Тернопольской области–  , г. Данеллен, штат Нью-Джерси, США) — украинский педагог, переводчик.

Биография 

Закончил украинскую гимназию в городе Тернополь (1925), а затем и Краковский университет (1931, Польша).

В довоенное время и в период немецкой оккупации работал учителем в гимназиях на территории Польши и Украины (1931—1944).

В 1944 году эмигрировал в США. Там преподавал украинистику в школах г. Рочестер (штат Нью-Йорк).

Жена — магистр фармакологии Мария Омецинская (16 июния 1910 – 1 март 1999) . Дети — Владимир и Ирина (в замужестве Онуфрик).

Брат — Зенон Омецинский (30 марта 1914 – 22 декабря 1998).

Работы 
Перевел труды Михаила Коцюбинского на эсперанто, а Эпиктета и Марка Аврелия с оригинала на украинский язык.

Во 2-м томе регионального сброника «Шляхами Золотого Поділля» опубликованы его статьи «Мова Тернопільщини» и про село Дичков.

Литература 

 Пиндус Б., Ханас Вас. Омецінський Омелян Володимирович //

Источники 

Украинисты